hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Nevada
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Oregon
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Douglas (ang. Douglas County) w USA, w stanie Wisconsin